Летки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Летки — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Летки — село в Старошайговском районе Мордовии.

Украина 
 Летки — село в Лугинском районе Житомирской области.
 Летки — село в Броварском районе Киевскаой области.
 Летки — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.